Zaczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Zaczyk (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Rainer Zaczyk (* 1951), deutscher Rechtswissenschaftler
 Stanisław Zaczyk (1923–1985), polnischer Schauspieler